Bunch ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Bunch (1943–2005), US-amerikanischer Autor
 David R. Bunch (1925–2000), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Dewayne Bunch (1962–2012), US-amerikanischer Politiker
 John Bunch (1921–2010), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Jon Bunch (1970–2016), US-amerikanischer Rocksänger und Songwriter
 Robert Bunch (1820–1881), britischer Diplomat
 Samuel Bunch (1786–1849), US-amerikanischer Politiker
 Velton Ray Bunch (* 1948), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Teilchenpaket
 BUNCH
 The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz